Příjmení Kozyrev (), přechýleně Kozyrevová (), má více nositelů: 

 Andrej Kozyrev (* 1951), poslední ministr zahraničí RSFSR, první ministr zahraničí Ruské federace

 Ljubov Kozyrevová (1929–2015), ruská běžkyně na lyžích
 Ljubov Kozyrevová (volejbalistka) (* 1956), ruská volejbalistka

Ruská příjmení